Чорторийські — княжий рід

Див. також 
 Чарторийські (шляхтичі)